In 2005 werd de tweede editie van de Copa FGF gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, de alternatieve naam voor de competitie dit jaar was Copa Big/Brasil Telecom. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 4 augustus tot 30 november. Novo Hamburgo werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Tweede fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
  RSSSF

Copa FGF
FGF Copa